Венчурный фонд ( — рискованное предприятие) — рискованный инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20—30 % окупает все убытки.

Особенностью данного вида фондов является законодательное разрешение проводить более рискованную деятельность: отсутствует или резко снижена необходимость диверсификации рисков, им разрешено не только покупать корпоративные права, но и кредитовать компании (например, через покупку векселей). Единственное, что им запрещено, — вкладывать средства в банковскую, страховую, инвестиционную отрасли.

Второй составляющей рынка инвестиций на этапе стартапов являются бизнес-ангелы. Если венчурные фонды, как правило, предпочитают вложения в проекты со средней степенью риска (типичная инвестиция — 1—5 млн долл. в проект), то бизнес-ангелы, в основном, сосредотачивают свою деловую активность на вложения в компании на самой ранней стадии развития (50—300 тыс. дол. в проект) и, как следствие, более рискованных инвестициях.

Схема работы венчурного фонда 
 Инвесторами (участниками) фонда, как правило, являются частные лица, компании, банки, пенсионные фонды. Вклады могут быть внесены не только непосредственно деньгами, но и коммитментами — обещаниями вложить сумму, когда она понадобится.
 Часть денег вносит и венчурная компания, создавшая фонд и управляющая им.
 Первоначально фонд инвестирует в компании, входящие в его портфель (обычно 9—12 компаний). Затем три-семь лет развивает эти компании, участвуя в операционной работе. В конце цикла фонд продаёт свои доли либо через публичное размещение акций, либо через продажу стратегическому инвестору.

По мнению Питера Тиля, основателя PayPal и управляющего партнера венчурного фонда , секрет успеха венчурного финансирования состоит в том, что самая удачная инвестиция принесёт не меньше, а зачастую больше доходов, чем остальные инвестиции в совокупности. Следовательно, венчурные фонды должны следовать следующим правилам:

 Во-первых, инвестировать только в компании, потенциал которых позволит им вернуть фонду сумму, сопоставимую с его капиталом.
 Во-вторых, поскольку первое правило задает инвесторам жесткие рамки и отсекает многих возможных кандидатов, которые, несмотря на успешность, могут рассчитывать только на скромную прибыль, никакие другие правила не нужны.

Венчурное предприятие () — предприятие малого бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоёмкими работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты. Венчур бывает внешним и внутренним. Внутренний венчур организуется самими авторами идеи и венчурным предпринимателем. Внешний венчур занимается привлечением средств для осуществления рисковых проектов через пенсионные фонды, средства страховых компаний, накопления населения, средства государства и других инвесторов.

Венчурное финансирование () — рисковое предпринимательство, направленное на использование технических и технологических новшеств, научных достижений, ещё не используемых на практике. Такой вид финансирования связан с большим риском неполучения доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего занимаются малые предприятия, организованные, в основном, при наукоёмких областях производства, разработчиках новых технологий, научных исследований.

Венчурные фонды, созданные совместно с Российской венчурной компанией 

Всего в рамках Государственно-частного партнёрства сформировано 7 венчурных фондов. Общий объём этих фондов — 18,983 млрд руб. Фонды сформированы на 10 лет. Формат фондов: Закрытый паевой инвестиционный фонд.

Доля Российской венчурной компании в каждом фонде составляет 49 %. 51 % средства частных инвесторов.

Список фондов, созданных совместно с Российской венчурной компанией

Региональные венчурные фонды 
В рамках Государственно-частного партнёрства сформированы региональные венчурные фонды. Фонды сформированы на 7 лет. Формат фондов: Закрытый паевой инвестиционный фонд.

Структура активов Фондов: 25 % — средства федерального бюджета, 25 % средства бюджета региона и 50 % — вложения частных инвесторов. Управляющие компании Фондов выбраны на конкурсной основе.

Список сформированных фондов:

Помимо этого, в регионах действуют следующие венчурные фонды:
Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

Венчурные фонды Роснано 
В декабре 2009 года ГК «Роснано» приняла решение об участии в двух инвестфондах — в фонде малобюджетных проектов в сфере нанотехнологий и фонде внедрения нанотехнологий в металлургии.

В феврале 2011 года Роснано и «Сбережения и инвестиции» завершили формирование отраслевого закрытого паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций «Наномет», сферой деятельности которого будут инвестиции в проекты внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности. Объём фонда составит от 3 до 5 млрд рублей.

В 2010 году Роснано, Казына Капитал Менеджмент (Республика Казахстан), ВТБ Капитал и I2BF Holdings объявили о подписании соглашения о намерениях по созданию российско-казахстанского фонда нанотехнологий. Целевой размер фонда составит $100 млн.

См. также 
 Венчурное финансирование
 Венчурный бизнес
 Венчурный капитал

Примечания

Литература 
 
 
 Семенов А. С., Каширин А. И. ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Инновации. – 2006. – №. 1.

Ссылки 
 Российская Венчурная Компания
 Роснано
 Сайт Российской ассоциации бизнес-ангелов
 Сайт Европейской ассоциации бизнес-ангелов
 Сайт ассоциации бизнес-ангелов Украины
 Воронежский венчурный фонд

Типы организаций
Инвестиционные фонды
Венчурный капитал